Кратер Пуассон () — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь французского математика, механика и физика Симеона Дени Пуассона (1781—1840) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Алиацензий на западе; кратер Апиан на северо-западе; кратер Понтано на северо-востоке; кратер Гудакр на юго-востоке; кратер Гемма-Фризий на юге-юго-востоке, а также кратеры Нуньес и Кайзер на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 41,4 км, глубина 1730 м.

Кратер Пуассон имеет полигональную форму и практически полностью разрушен. Вал сглажен, западная-юго-западная часть вала полностью разрушена, таким образом чаши кратера Пуассон и сателлитного кратера Пуассон T соединены. Наиболее сохранилась восточная часть вала. Дно чаши пересеченное, в юго-восточной части чаши расположен сателлитный кратер Пуассон B.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитные кратеры Пуассон C и Пуассон K включены в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Пуассон на карте LAC-96.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны